"Corridor" pode ser:
 Lake Worth Corridor, localidade da Flórida
 Shock Corridor, filme
 West Vero Corridor, localidade da Flórida
 Multimedia Super Corridor, zona da Malásia

Desambiguações de topônimos